Captain Marvel steht für:
 Captain Marvel (DC Comics), eine Comicfigur der DC Comics
 Captain Marvel (Marvel Comics), eine Comicfigur der Marvel Comics
 Captain Marvel (Film), US-amerikanische Verfilmung basierend auf der Figur von Marvel Comics (2019)

Captain Marvel ist der Spitzname von:
 Bryan Robson (* 1957), englischer Fußballspieler